Сан Марселино има више значења:

 Сан Марселино (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Марселино (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику